Хуан де Анчие́та, или Аншие́та (Juan de Anchieta; ок. 1462,  — , там же) — испанский  баскского происхождения. Работал при дворах Изабеллы Кастильской, Хуаны Безумной и других испанских аристократов.

Краткий очерк биографии и творчества 
Мать Хуана де Анчиеты происходила из знатной баскской семьи (была двоюродной бабушкой Игнатия Лойолы). C 1489 года Хуан де Анчиета работал в придворной капелле Изабеллы (в 1494—97 годах — капельмейстер в капелле её сына, принца Хуана Астурийского), после её смерти (1504) — в той же капелле, перешедшей к Хуане, в составе которой в 1505—06 годах путешествовал во Фландрию и Англию. В эти годы познакомился со знаменитыми коллегами — Пьером де ла Рю и Александром Агриколой. В 1509—12 годах работал при дворе сына Хуаны — Карла V, в 1512—16 годах — при дворе Фердинанда II. Анчиета служил и по церковной части: был аббатом в Арбас-дель-Пуэрто (небольшом городе в провинции Леон), руководителем хора в кафедральном соборе Гранады. Последние годы провёл во францисканском монастыре, в родном городе Аспейтия.

Анчиета писал, главным образом, церковную вокальную музыку, на латинские тексты. До нас дошли две четырёхголосные мессы — Rex virginum (сохранились Kyrie, Gloria и Credo) и безымянная, известная как Месса четвертого тона (используются разные тематические прототипы, в том числе знаменитая песня L’homme armé), 2 магнификата, пассионы по всем четырём евангелистам, 19 трёх- и четырёхголосных мотетов, в том числе на известные тексты Salve Regina, Ave verum corpus, Conditor alme siderum. Из светской музыки сохранились три вильянсико и один романс (все на испанском языке).

Анчиета — возможный автор элегического мотета Musica, quid defles?, с подзаголовком «Эпитафия Александру Агриколе, композитору короля Кастилии» (Epitaphion Alexandri Agricolae symphonistae regis Castiliae). Выдержанный в форме диалога мотет содержит важные детали биографии Агриколы.

Примечания

Литература 
 García Gainza M. C. Juan de Anchieta, escultor del Renacimiento. — Madrid, 2008. — ISBN 9788493505448.

Ссылки 

Родившиеся в 1460-е годы
Умершие в провинции Гипускоа